FK Tábor byl český fotbalový klub z Tábora, který se nachází v Jihočeském kraji. Založen byl podle tehdejších pramenů 6. března 1921 v hostinci u „Zlaté koruny“, kde se sešlo deset osob k ustavující schůzi sportovního kroužku, který po vypracování, zaslání a schválení stanov se stal Dělnickým sportovním klubem (DSK) Tábor. Zanikl v roce 2012 po fúzi s FK Spartak MAS Sezimovo Ústí do nově vytvořeného klubu FC MAS Táborsko.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Svépomoc.

Získané trofeje 

 Perleťový pohár (2×)
 1943, 1944

Historické názvy 

Zdroj:

 1921 – DSK Tábor (Dělnický sportovní klub Tábor)
 1949 – ZSJ ČSSZ Tábor (Závodní sportovní jednota Československé spojené závody Tábor)
 1954 – DSO Tatran Tábor (Tělovýchovná jednota Tatran Tábor)
 1959 – TJ VS Tábor (Dobrovolná sportovní organisace Vodní stavby Tábor)
 1992 – FK VS Dvořák Tábor (Fotbalový klub Vodní stavby Dvořák Tábor)
 1993 – FK Tábor (Fotbalový klub Tábor)
 2012 – fúze s FK Spartak MAS Sezimovo Ústí ⇒ FC MAS Táborsko
 2012 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj:

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky – archiv ze 4. dubna 2011 

 
Zaniklé fotbalové kluby v Jihočeském kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1921
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2012
FK
FK